Radoslav je možda bio knez Primorske (Bijele) Hrvatske.

Vjekoslav Klaić navodi jedno pričanje "koje nije ničim utvrđeno", po kojem je 688. bjelohrvatski knez Radoslav razbio arbanaske snage (potomke starih Ilira) te da je uz Bosnu pokorio sve oblasti i zemlje sve do Lješa u današnjoj Albaniji te da je bio vrlo silnim vladarem. 

Unatoč tome što ovo nije potvrđena informacija, Klaić izvodi iz ovog zaključak da su bjelohrvatski kneževi nastojali "da skupe pod svojom rukom sve hrvatske oblasti, što no bijahu nikle na tlu staro-rimske pokrajine Dalmacije."

Literatura 
Archive.org Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata - od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća (1899.)

Hrvatski vladari
Hrvatska za narodnih vladara